Meden steht für folgende geographischen Objekte:

 Meden (Numidia), antike Stadt in Numidien
 Meden (Nottinghamshire), Fluss in Nottinghamshire, England
 Meden, dänischer Name von Meyn, Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Meden Vale, Dorf in Nottinghamshire
 Meden Rudnik (Burgas), Stadtbezirk von Burgas, Bulgarien
 Meden Buk, Dorf in Iwajlowgrad, Bulgarien

Meden ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas von der Meden (1943–2017), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Carl August von der Meden (1841–1911), deutscher Tennisfunktionär
 Jürg von der Meden (um 1660–um 1727), Hamburger Senator, verh. 1690 mit Christina, geb. Volckmann
 Karl-Friedrich von der Meden (1896–1961), deutscher Generalleutnant
 Nelly Meden (1928–2004), argentinische Filmschauspielerin
 Tonio von der Meden (* 1936), deutscher Schauspieler und Sprecher

Siehe auch:
 Medenspiel, Mannschaftsspiele im Tennis
 Patricia Meeden (* 1986), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Heilwig von der Mehden (1923–1997), deutsche Autorin und Kolumnistin